Gainsborough puede referirse a:

 Gainsborough (cráter), Mercurio
 Gainsborough (Lincolnshire), Inglaterra
 Gainsborough (Suffolk), Inglaterra
 Aeris Gainsborough
 Thomas Gainsborough